Время ведьм (: акудзо но кисэцу) — фильм 1958 года японского режиссёра Минору Сибуя
 Время ведьм (фильм, 1972) () — фильм 1972 года режиссёра Джорджа Ромеро.
 Время ведьм (фильм, 2011) () — фильм 2011 года режиссёра Доминика Сены.

См. также 
 Хеллоуин 3: Время ведьм () — фильм 1983 года режиссёра Томми Ли Уоллеса.